1-я церемония вручения наград премии «Сезар» (также известной как Ночь Сезара ()) за заслуги в области французского кинематографа за 1975 год состоялась 3 апреля 1976 года  во Дворце конгресса (Париж, Франция). Президентом первой церемонии выступил актёр Жан Габен.

Военная драма Робера Энрико «Старое ружьё», выдвинутая на премию в 9 номинациях, была признана лучшим фильмом года, взяв также призы ещё в двух категориях: за лучшую мужскую роль (Филипп Нуаре) и лучшую музыку к фильму. Наибольшее число наград (4) собрала историческая драма Бертрана Тавернье «Пусть начнётся праздник», получившая признание в номинациях: за лучшую режиссуру, сценарий, мужскую роль второго плана (Жан Рошфор) и лучшие декорации.

Список лауреатов и номинантов 
Количество наград/:
 3/9: «Старое ружьё»
 4/7: «Пусть начнётся праздник»
 1/4: «Кузен, кузина» / «Семь смертей по рецепту»
 0/4: «Дикарь»
 1/3: «Главное — любить»
 0/3: «История Адели Г.» / «Песня Индии» / «Прощай, полицейский»
 2/2: «Чёрная луна»
 0/2:  «Плоть орхидеи»
 1/1: «Воспоминания о Франции» / «Запах женщины»

Основные категории

Специальная награда 
{| class="wikitable" width="700px" border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" align="centre"
|-
! width="280px"|Награда
! colspan=2|Лауреаты
|-
| rowspan=3|<center>Почётный «Сезар»
| align="center" width="100px"|
|• Ингрид Бергман|-
| align="center"|
|• Дайана Росс'|-
|}

 См. также 
 «Оскар» 1976 (главная ежегодная национальная кинопремия США)
 «Золотой глобус» 1976 (премия Голливудской ассоциации иностранной прессы)
 BAFTA 1976 (премия Британской академии кино и телевизионных искусств)

Примечания

Ссылки 
 Лауреаты и номинанты 1-й церемонии на официальном сайте Академии искусств и технологий кинематографа (Лауреаты 1976. PDF)
 Лауреаты и номинанты премии «Сезар» в 1976 году на сайте IMDb
 Allocine.fr. Prix et nominations: César 1976
 Организаторы и участники 1-й церемонии на сайте IMDb

1976 год во Франции
1976
Кинопремии 1976 года